Nazwisko Steinert nosili:
 Adolf Steinert (1834-1916), niemiecki fabrykant
 Alfred Steinert (1879-1963), niemiecki archiwista
 Carl Steinert (1808-1865), niemiecki fabrykant
 Hans Gustav Wilhelm Steinert (1875-1911), niemiecki lekarz
 Hannes Steinert (ur. 1954), niemiecki malarz
 Heinz Steinert (ur. 1942), austriacki socjolog
 Karol Steinert  (ur. 1892), polski fabrykant i tenisista
 Marius Steinert (ur. 1984), niemiecki hokeista
 Otto Steinert (1915-1978), niemiecki fotografik
 Paul Steinert (1888-1951), niemiecki związkowiec